

Свистуха — присілок, Голишмановський міський округ, Тюменська область
 Свистуха — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Свистуха — селище, Дмитровський міський округ, Московська область